Мура́товка — река в России, протекает во Всеволожском районе Ленинградской области. Течёт на восток. Впадает в озеро Лемболовское. Длина реки составляет 14 км.

Реку пересекает Сортавальское шоссе (А-129).  и мемориал Лемболовская твердыня.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212102000009812.

Примечания 

Бассейн Лемболовского озера
Реки Всеволожского района